Boquet bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boquet (New York)
 Boquet (Pennsylvania)

Boquet ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Rosalie Boquet (1752–1794), französische Miniaturmalerin
 Nicholas Boquet (1842–1912), deutscher Soldat im Amerikanischen Bürgerkrieg

Siehe auch:
 Bocquet
 Bouquet